40 км (по официальным документам называется 39 км) — остановочный пункт Большого кольца МЖД на участке Дмитров / Яхрома — Пост 81 км. Расположена в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Работают кольцевые маршруты электропоездов: Александров — Поварово III (3 пары), Александров — Дмитров (1 пара).

Платформа оборудована осветительными фонарями, имеется стенд с расписанием.

Рядом с платформой находится железнодорожный переезд, по которому Новоугличское шоссе (Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец) пересекает Большое кольцо МЖД. Переезд оборудован светофорной сигнализацией (пара красных и один белый фонарь с обеих сторон). Шлагбаумов и барьеров-автоматов нет.

Платформа расположена на северо-западной окраине Сергиева Посада. Дорожный знак «начало населённого пункта Сергиев Посад» (белая табличка с чёрной надписью «Сергиев Посад») расположен непосредственно за переездом, находящимся рядом с платформой. Поблизости расположен вещевой рынок, а также конечная остановка «Вещевой рынок» городских автобусов Сергиева Посада. Некоторые маршруты автобусов и маршрутных такси останавливаются у остановки «Вещевой рынок», некоторые — у следующей остановки «ЦРБ». Непосредственно у самой платформы также есть автобусная остановка «Деулинский переезд» (около 100 метров от линии железной дороги в сторону села Деулино и 100 метров в сторону города Сергиев Посад), на которой останавливаются автобусы, следующие по Новоугличскому шоссе.

С осени 2012 года в рамках реконструкции данного участка Большого кольца с южной стороны шло формирование профиля (насыпание песка) второго главного пути, в 2013 году начато строительство второй (южной) платформы. Переезд по состоянию на июнь 2013 года не затронут. По состоянию на март 2014 года старая платформа разрушена, вместо неё также построена новая аналогичная платформа. Второй путь проложен лишь частично. В 2016 введён новый II путь, старый I путь разобран для капитальной реконструкции, по состоянию на конец 2017 года реконструкция продолжалась.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 Краткие сведения о развитии отечественных железных дорог с 1838 по 1990 г. М.: МПС, 1996
 Фотография платформы 2013
 
 
 
 Расписание движения электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сергиево-Посадского района